Rolf Berndt ist der Name folgender Personen:

* Rolf Berndt (Anglist) (1927–1996), deutscher Philologe und Anglist 
 Rolf Berndt (Mathematiker) (* 1940), deutscher Mathematiker
 Rolf Berndt (Politiker) (* 1946), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Ralph Berndt (1947–2020), deutscher Wirtschaftswissenschaftler